Asterione – variante del nome proprio di persona italiano maschile Asterio
Asterione – variante del nome di diversi personaggi della mitologia greca Asterio
Asterione – personaggio dell'anime e manga I Cavalieri dello zodiaco

Pagine correlate
Asterio
Asterion